Нало́г на недви́жимость — налог на земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, обособленные водные объекты, леса. Существует более чем в 130 странах мира.

В России 

Налоговым кодексом России налог на недвижимость установлен как региональный налог.  Включает в себя три отдельных налога: земельный налог, налог на имущество предприятий, налог на имущество физических лиц. Налоговая база определяется в зависимости от стоимости имущества. Предусмотрены 2 категории налоговых льгот: на федеральном и региональном уровне.

История 

Налог на недвижимость существовал в дореволюционной России. Впоследствии был преобразован в квартирный налог. В СССР был введён совокупный подоходно-поимущественный налог, который был преобразован в первоначальный подоходный налог.

Современность 

До 2015 года налог на недвижимость оплачивался до 1 ноября. Согласно поправкам к п. 1 ст. 409 НК РФ с 2015 года налог должен быть уплачен до 1 декабря.

Ставки и порядок уплаты 
Налог на недвижимость физических лиц будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены 1 м² недвижимости и с учетом налоговой ставки, которая может варьироваться от 0,1 до 2%. В регионах сегодня налог на имущество для стандартной двухкомнатной квартиры равен примерно 700 рублям. После перерасчета налога по новым правилам сумма возрастет почти в 2 раза и составит 1120 рублей. Расчет произведен для квартиры площадью 55 м² с применением налоговой ставки в 0,1% и исходя из средней рыночной цены за 1 м² в 32 тысячи рублей, по данным Федеральной налоговой службы РФ, и с учетом льгот. Собственник квартиры будет иметь право на налоговый вычет равный стоимости 20 м² его недвижимости.

Что касается москвичей, то им придется выплачивать более существенную сумму. Так, если кадастровую стоимость 1 квадратного метра столичной квартиры приравняют к среднерыночной, которая сейчас составляет 160 тысяч рублей за 1 м², и рассчитают налог для жилья площадью 54 м² по ставке 0,1% , то он составит 5440 рублей. Такую сумму надо будет заплатить собственникам в 2020 году. А с учётом понижающих коэффициентов, предусмотренных законом, первый платеж будет равен тысяче рублей.

Но в течение этих пяти лет законом предусматривается возможность повысить налоговую ставку до 0,3 %, либо уменьшить ее до 0%.

Если чиновники через пять лет повысят налоговую ставку до 0,3% от кадастровой стоимости, то налог на недвижимость физических лиц в Москве вырастет в 20 раз. И с 1300 рублей 2012 года дойдёт до 20 тысяч рублей в 2020 году.

Для расчёта налога на недвижимость физических лиц будет применяться дифференцированная система налоговых ставок.

Владельцы торговых центров, офисных зданий и другой коммерческой недвижимости будут платить налог исходя из ставки в 2%. Такая же ставка будет применяться и для расчета налога положенного собственникам, которые провели регистрацию прав собственности на элитную недвижимость. Под категорию «элитной» попадает жильё стоимостью дороже 300 миллионов рублей.

Для жилых домов, дач, квартир, комнат, гаражей и хозяйственных строений, машино-мест и недостроенных домов регионы смогут устанавливать ставку от 0, 1% до 0,3%, либо снизить её до 0%, что маловероятно.

Остальные объекты недвижимости будут попадать под налоговую ставку до 0,5%.

Субъекты налогообложения 
Для всех собственников недвижимости предусмотрены налоговые вычеты: для квартиры вычет равен кадастровой стоимости 20 квадратных метров, для комнат – кадастровой стоимости 10 м². В расчёте же налога на жилой дом не учитывается кадастровая стоимость 50 м² данного жилья.

Налогоплательщики, относящиеся к льготным категориям граждан, освобождены от уплаты налога за один объект недвижимости каждого типа: за одну квартиру, одну дачу, за один гараж. По этой норме на пенсионеров и инвалидов нельзя зарегистрировать несколько квартир, элитную недвижимость и торговые площади. Если пенсионер действительно владеет 2-3 квартирами, то налог на недвижимость рассчитывается за имеющиеся у него квартиры. Для льготников (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, Героев Советского Союза, чернобыльцев) предусмотрены дополнительные налоговые вычеты. Пенсионеры имеют право на получение 10 м², кадастровая стоимость которых не будет учитываться при определении налога, ветераны – 50 м², Герои Советского Союза не будут платить налог за 100 м² своего жилья. Люди, относящиеся к этим категориям, имеют право получить льготы на 20 м² гаражной площади, кадастровая стоимость которых также не учитывается при расчёте налога.

В Европе 
В Германии налог на недвижимость платят по кадастровой стоимости и единой ставке для земли и зданий  0,35 %. Самоуправления имеют право применить к начисленному налогу повышающий коэффициент от 2,8 до 8,1.

В Чехии налог взимается за землю и за постройки. Для сельскохозяйственной земли он рассчитывается по цене приобретения. Земля под застройку облагается налогом по ставке   0,07 евро за кв.м, прочая земля – 0,007 eвро за кв.м. Жилая площадь облагается по ставке 0,07 евро за кв.м, коммерческая – 0,37 евро за кв.м. Эти ставки относятся к помещениям на 1 этаже, за следующие применяются коэффициента от 1,2 до 1,22.

В Латвии налог считается по кадастровой цене, на здания по ставке от 0,2 % до 1,5%, на землю 1,5 %. Налогообложение жилой недвижимости начало применяться только с 2010 года  в рамках увеличения налогов для преодоления экономического кризиса — поначалу по ставке в 0,1% от кадастровой стоимости, в результате чего с населения планировалось получить 6.5 млн латов (8,5 млн евро), однако согласно Программе конвергенции с Евросоюзом сборы этого налога надлежало увеличить более чем в 10 раз, до 80 млн, что и делалось в последующие годы. В 2017 году сборы этого налога достигли 228,2 млн евро.

В Литве налог рассчитывается от ценности имущества и объекты стоимостью до 220 000 eвро налогом не облагаются. 

В Эстонии налог применяется только на землю, причем участки под частными особняками площадью до полутора тысяч кв.м. налогом не облагаются.  

В Болгарии налог начисляют по кадастровой стоимости физическим лицам и по балансовой - юридическим. При уплате налога до 30 апреля полагается скидка 5 %.

Страны без налога на недвижимость

Ближний Восток 
  Кувейт

Африка 
  Мавритания

Северная Америка 
  Гренландия

Европа 
  Фарерские острова
  Мальта
Кипр (налог отменён с 2017 года)

Океания 
  Палау
  Остров Норфолк
  Острова Кука
  Американское Самоа

См. также 
 Налог
 Налог на имущество
 Налог на доходы физических лиц (взымается при продаже недвижимости)

Примечания 

Налоги
Недвижимость